Nyx (Grieks: Νύξ) of Nox (Latijn) was de Griekse en Romeinse oer-godin van de nacht. Zelfs Zeus had veel respect voor haar en deed zijn best haar tevreden te stellen. De godin werd in het Oude Griekenland zelden echt vereerd; het kwam vaker voor dat zij op de achtergrond bij een andere cultus optrad. In de tempel van Artemis op Ephesus staat een beeld van de Nacht, en ook was ze in de Spartaanse religie de moeder van Slaap en Dood.

Uiterlijk en verschijning 
De godin van de nacht reed langs de hemel in een strijdwagen met twee paarden ervoor, terwijl zij de donkere nevels van Erebos over de aarde legde. Soms werd ze afgebeeld als gevleugelde godin.

Oorsprong en nakomelingen 
Volgens Hesiodos werd Nyx geboren uit Chaos, net als Erebos, de duisternis. Samen kregen zij twee kinderen: Aether (de atmosfeer) en Hemera (de dag). Daarna kreeg ze nog meer nageslacht, ditmaal zonder Erebos:

 Momus, de schuld
 Moros, het naderend onheil
 Thanatos, de dood en Hypnos, de slaap (tweelingbroers)
 De Oneiroi, de dromen
 De Hesperiden (volgens andere bronnen waren zij de dochters van Atlas)
 Nemesis, de wraak
 Apate, de misleiding
 Philotes, de vriendschap
 Geras, de ouderdom
 Eris, het conflict (volgens andere bronnen was Eris de dochter van Zeus en Hera)

Stamboom 

Griekse oergod
Romeinse god